Freihöfen bezeichnet

 Freihöfen (Bühlertal), Zinken der Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Budupönen, (1938–46 Freihöfen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit), untergegangener Ort im Rajon Neman, Russland
 Frei Kadlub (1936–45 Freihöfen), Ortschaft der Gemeinde Zembowitz, Polen
 Svobodné Dvory (Freihöfen), Ortsteil von Hradec Králové, Tschechien